Adam Napieralski – polski działacz społeczny, wydawca, redaktor
 Grzegorz Napieralski – polski polityk, poseł na Sejm